Het ATP-toernooi van Memphis 2002 (met de officiële naam Kroger St. Jude International) werd van 18 tot en met 24 februari 2002 gespeeld in de Amerikaanse stad Memphis.

Enkelspel 
Andy Roddick won het toernooi. Hij versloeg in de finale James Blake.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Memphis
2002